Chebii ist der Familienname folgender Personen:
 
 Abraham Chebii (* 1979), kenianischer Läufer
 Daniel Chebii (* 1985), kenianischer Langstreckenläufer
 Ezekiel Kiptoo Chebii (* 1991), kenianischer Langstreckenläufer
 Johnstone Kemboi Chebii, kenianischer Langstreckenläufer